Aloise Trenker (ur. 4 października 1892 w Ortisei, zm. 12 kwietnia 1990 w Bolzano) – włoski bobsleista, olimpijczyk.

Występy na IO

Bibliografia 
  (ang.) [dostęp 5 kwietnia 2014]

Włoscy bobsleiści
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1924
Urodzeni w 1892
Zmarli w 1990